Чемпіонат Польщі з хокею 1956 — 21-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Легія Варшава.

Підсумкова таблиця 

Найкращий снайпер Гіларі Скаржинські 28 голів.

Посилання 
 Хокейний архів 1956  

 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща